Николай Павлович Дриневский (25 апреля 1938, Тонеж, Гомельская область — 28 апреля 2018) — советский, украинский и российский врач. Доктор медицинских наук (1990), профессор (1991).

Биография 
Родился в деревне Тонеж Лельчицкого района Гомельской области. Брат — Михаил Павлович Дриневский.

Окончил окончили фельдшерско-акушерское училище в Мозыре, затем, после двух лет работы фельдшером — три курса Гродненского мединститута и Крымский государственный медицинский институт (1965).

Заведующий Сологубовским фельдшерско-акушерским пунктом (1957—1959), врач, главный специалист, главный врач санатория им. 40-летия Октября, г. Евпатория (1965—1978).

В 1978—2003 — директор, с 2003 — зав. отделом прогнозирования, планирования и координации научных исследований Украинского научно-исследовательского института детской курортологии и физиотерапии.

В 1973—1992 — депутат Евпаторийского городского совета депутатов трудящихся и народных депутатов.

Автор более 250 научных работ.

Почётный гражданин Евпатории, звание присуждено 25 марта 2016.

Научные работы 
 «Дифференцированное грязелечение больных ревматоидным артритом» // ВФК. 1998. № 4;
 «Состояние и задачи организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» // ВД. 1998. № 5 (соавтор.);
 «Стан та перспективи розвитку наукових досліджень в курортології та фізіотерапії дитячого віку» // Там же. 1999. № 1 (соавтор.);
 «Приоритеты и организационные проблемы в деле сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения» // ВФК. 2005. № 2;
 «Курортное оздоровление — незаменимое звено в восстановлении защитных сил и укреплении здоровья подрастающего поколения» // Там же. 2006. № 2.

Примечания

Ссылки 
 
 http://pre.e-zdravnitsa.ru/2016/04/13/nikolaj-drinevskij-evpatoriya-ne-dolzhna-po-novomu-zavoevyvat-sebe-imya/
 Дриневский Николай Павлович: К 60-летию со дня рожд. // МРКФ. 1998. № 2(14).

Доктора медицинских наук
Медики Украины
Курортологи
Учёные Крыма
Почётные граждане Евпатории